Teredo est un nom, qui signifie :
 Teredo, le protocole informatique encapsulant IPv6 dans de l'UDP sur IPv4 ;
 Teredo, le genre animal de térébrants marins.
 HMS Teredo, un sous-marin de la Royal Navy.